Wyatt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Colin W. Wyatt
 Mary Wyatt